Жан-Ив Куэнде (, род. 20 февраля 1970 года, Ле-Сентье, Швейцария) — швейцарский двоеборец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1994 года и чемпионата мира 1995 года в командном первенстве.

Спортивная биография 
29 декабря 1990 года Жан-Ив Куэнде дебютировал в Кубке мира на этапе в немецком городе Обервизенталь.

В 1994 году Куэнде принял участие в своих первых зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере. В личном первенстве Жан-Ив удачно выполнин прыжковую часть, заняв 7-е место, но в лыжной гонке швейцарский двоеборец показал лишь 20-е время, тем не менее ему удалось сохранить итоговое 7-е место. В командных соревнованиях швейцарцы выступили очень удачно и завоевали бронзовые медали Игр. Спустя месяц после Игр в Лиллехаммере Куэнде стал бронзовым призёром в личной гонке на этапе Кубка мира в японском Саппоро. В 1995 году швейцарская сборная повторила результат Олимпийских игр и заняла третье место на чемпионате мира.

На зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано Куэнде не смог показать высоких результатов. В индивидуальной гонке после прыжков Жан-Ив занимал 21-е место с отставанием от лидера в 3 с половиной минуты. 15-километровая гонка не смогла существенно повлиять на распределение мест и Куэнде занял итоговое 17-е место. В командном первенстве швейцарская сборная показала лучшее время на лыжне, но неудачная прыжковая часть позволила сборной занять только 7-е место.

Дважды Куэнде выигрывал и ещё раз занимал третье место на этапах Кубка мира Б. В 1998 году швейцарский двоеборец завершил спортивную карьеру.

Ссылки 
 
 

Двоеборцы Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1998 года